Aarón Guillén – calciatore messicano
 Ángel Arocha Guillén – calciatore spagnolo
 Arnao Guillén de Brocar – tipografo e editore spagnolo
 Carlos Fernando Morán Guillén – ex calciatore honduregno
 Diego Guillén de Ávila – religioso, traduttore e scrittore spagnolo
 Fernando Guillén Cuervo – attore, scrittore, regista e conduttore televisivo spagnolo
 Gustavo Guillén – attore argentino
 Ignacio Canut Guillén – bassista spagnolo
 Joaquín Guillén – ex calciatore costaricano
 Joaquín Espín y Guillén – compositore e musicista spagnolo
 Jorge Guillén – poeta e scrittore spagnolo
 Jorge Guillén Montenegro – ex cestista spagnolo
 Jorge Daniel Benítez Guillén – calciatore paraguaiano
 José Humberto Rujano Guillén – ciclista su strada venezuelano
 José Manuel Sánchez Guillén – calciatore spagnolo
 María Guillén de Guzmán – nobile castigliana
 Mario Alberto Guillén Suárez – ingegnere, avvocato e politico boliviano
 Nicolás Guillén – scrittore cubano
 Osiel Cárdenas Guillén – criminale messicano
 Oswaldo Guillén – ex giocatore di baseball e allenatore di baseball venezuelano
 Rafael Guillén – poeta spagnolo
 Ricardo Guillén – ex cestista spagnolo
 Vicente Rodríguez Guillén – ex calciatore spagnolo